Наталья Сергеевна Никифорова (род. 4 декабря 1978) ― российский педагог.

Биография 
Родилась 4 декабря 1978 года в Чехословакии, где на тот момент служил её отец-военный. Мать ― школьный библиотекарь, тётя ― учительница математики. По собственным словам, увлеклась математикой во время учёбы в школе. Окончила Магнитогорский государственный технический университет в 2001 году, после чего устроилась на работу учителем в среднюю общеобразовательную школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска.

Во время работы в школе была многократно отмечена рядом дипломов и грамот местного и регионального уровня. Много времени уделяла работе с одарёнными школьниками, работала в школе олимпиадного резерва с творческой группой учащихся, увлекающихся математикой. Инициатор и организатор ежегодных городских турниров по математике. Ученики Натальи Сергеевны Никифоровой неоднократно становились победителями и призёрами математических олимпиад и турниров различных уровней.

Проводила работу под созданию собственной системы методических приёмов обучения математике и общего развития и реализации интеллектуально-творческих способностей учащихся. Автор задачников по математике.

В 2009 году за свои успехи на педагогическом поприще была удостоена премии Учитель года России. Главную награду ― хрустального пеликана ― вручил президент России Дмитрий Медведев. После получения награды получила приглашение о работе в МГУ, от которого, однако, отказалась. С 2013 года занимала должность директора школы № 5, одновременно продолжая преподавать в ней математику.

Примечания 

Педагоги России
Выпускники Магнитогорского государственного университета